Onze-Lieve-Vrouwecollege (Antwerpen)
 Onze-Lieve-Vrouwinstituut (Boom)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Gistel)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Oostende)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Oudenaarde) (Bernarduscollege)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Tienen)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Tongeren)
 Onze-Lieve-Vrouwecollege (Vilvoorde)
 Onze-Lieve-Vrouwcollege (Zottegem)